Sous la robe rouge (Under the Red Robe) est un roman anglais de Stanley J. Weyman, publié en 1894 et adapté au cinéma :
Sous la robe rouge (Under the Red Robe), film muet britannique de Wilfred Noy, sorti en 1915 ;
Sous la robe rouge (Under the Red Robe), film muet américain d'Alan Crosland sorti en 1923 ;
Sous la robe rouge (Under the Red Robe), film américano-britannique de Victor Sjöström sorti en 1937, remake du précédent.